Oskolec může být:

 Oskolec (říčka) – říčka v Bělgorodské oblasti v Ruské federaci
 Oskolec (vesnice) – vesnice v Bělgorodské oblasti v Ruské federaci